Лев Васи́льев:

 Васильев, Лев Алексеевич (род. 1939) — советский и киргизский деятель в области теплоэнергетики, депутат Жогорку Кенеша.
 Васильев, Лев Борисович (род. 1925) — советский государственный и промышленный деятель, генеральный директор завода КамАЗ, министр машиностроения для лёгкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР, депутат Верховного совета СССР.